gradske zidine
gradske zidine u Hvaru
gradske zidine u Puli
gradske zidine u Omišu
gradske zidine u Korčuli
gradske zidine u Zadru
gradske zidine u Trogiru
gradske zidine u Dubrovniku
gradske zidine u Cavtatu
gradske zidine u Splitu